Název Dubenec má více sídel:
 Dubenec (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Dubenec (okres Trutnov) – obec v okrese Trutnov
 Dubenec (Dívčice) – část obce Dívčice v okrese České Budějovice

Externí odkazy